6996 Alvensleben - asteróide.
Constantin von Alvensleben - general prussiano.

Desambiguação